Monte Campione monte delle Prealpi Bergamasche Orientali, gruppo Camino-Concarena.
Monte Campione monte delle Prealpi Bresciane, gruppo Setteventi-Muffetto.